Thomas (de) Beauchamp peut se référer à :
 Thomas de Beauchamp (1314-1369),  comte de Warwick, militaire et baron anglais ;
 Thomas de Beauchamp (1338-1401),  de Warwick, baron anglais. Fils du précédent.